Anton Hiltl ist der Name folgender Personen:

* Anton von Hiltl (1828–1886), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Anton Hiltl (Schauspieler) (1831–1885), deutscher Schauspieler